

Persone 
Algernon Swinburne (1837-1909) – poeta inglese
Henry Swinburne (1743-1803) – scrittore e viaggiatore britannico
Richard Swinburne (1934) – filosofo e teologo britannico

Altro 
Università di tecnologia Swinburne – università dello stato di Victoria, Australia